Margarida-do-campo é a designação popular de algumas espécies botânicas da família das compostas. Pode referir-se, por exemplo, às espécies:
 Anthemis arvensis ou margação.
 Bellis annua ou margarida-menor.

Asteraceae
Desambiguação
Janos